Cerekiew peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Cerekiew, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Cerekiew, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne